Dufner ist ein deutscher Familienname. Es handelt sich wohl um einen Herkunftsnamen zu Teufen, Teufen bei Oberndorf am Neckar, im Dialekt Du(i)fen gesprochen, oder Tüfingen.

Namensträger 
 Dirk Dufner (* 1968), deutscher Fußball-Funktionär
 Jason Dufner (* 1977), US-amerikanischer Golfspieler
 Katharina Dufner (* 1973), deutsche Filmproduzentin und ZDF-Redakteurin
 Marco Dufner (* ≈1990), deutscher Jazzmusiker
 Mauro Dufner (* 1995), Schweizer Eishockeyspieler
 Wolfram Dufner (* 1926), deutscher Diplomat und Schriftsteller

Siehe auch 
 Duffner

Einzelnachweise 

Familienname
Wohnstättenname